Lyre kan henvise til

 Lyre (bygningsdel) - en bygningsdel, der leder røg ud af et rum og som leder lys ind
 Lyre (musikinstrument) - et harpelignende musikinstrument